Matej Galbavy, född 27 oktober 1998 i Zvolen Slovakien, är en svensk–slovakisk ishockeyspelare som spelar för MHk 32 Liptovský Mikuláš i Tipos Extraliga. Galbavys moderklubb är HC '05 Banská Bystrica från staden Banská Bystrica i Slovakien. Som junior spelade han framför allt för Växjö Lakers HC och Mora IK i Sverige. Med Mora fick han göra seniordebut i Hockeyallsvenskan 2016/17 och även spela matcher i Svenska Hockeyligan de två följande säsongerna. Säsongen 2019/20 kontrakterades han av Borlänge HF för spel i Hockeyettan och följande säsong spelade han för Nybro Vikings IF i samma liga. Därefter har han spelat för MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce och HC '05 Banská Bystrica i Tipos Extraliga som är Slovakiens högstaliga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1998
Levande personer
Män
Personer från Zvolen
Spelare i Borlänge HF
Spelare i HC 05 Banská Bystrica
Spelare i HK Dukla Michalovce
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Slovakiska idrottare under 2000-talet
Slovakiska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare